Обхід — військовий маневр
 Обхід — шаховий маневр
 Обхід дерева

Див. також 
 Обход

Посилання